UTV est un sigle pouvant signifier :

Télévision 

 Uganda Television chaîne ougandaise qui a fusionné en 2004 avec Uganda Radio pour devenir Uganda Broadcasting Corporation
 Universal Television ancien nom de Universal Television Group
 U Television chaîne de télévision malaisienne
 UTV Media groupe de média irlandais comprenant
 Ulster Television une chaîne régionale britannique pour l'Irlande ;
 UTV Radio
 UTV la web-télévision des campus de l'Université de Strasbourg
 UTV Software Communications un groupe de média indien.
 UTV Motion Pictures, le studio de production cinématographique du groupe
 UTV True Games, un studio de jeu vidéo du groupe

Autre média 
UTV est un nom désignant un engin de course.